Wiseman – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Alaska

Osoby o tym nazwisku:
 Joseph Wiseman – kanadyjski aktor
 Len Wiseman – amerykański reżyser filmowy i scenarzysta